Ларс Э́рик Сте́фан Хо́льмен (; ) — шведский кёрлингист.

В составе мужской сборной команды Швеции участник , а также зимних Олимпийских игр  (где кёрлинг был представлен как демонстрационный вид спорта).

Играл на позиции первого.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года